Hasani oder Hasanī ist der Familienname folgender Personen:

 ʿAbd al-ʿAlī al-Hasanī (1893–1961), indischer islamischer Gelehrter
 ʿAbd al-Hayy al-Hasanī (1869–1923), indischer islamischer Gelehrter 
 Edon Hasani (* 1992), albanischer Fußballspieler
 Ferhan Hasani (* 1990), mazedonischer Fußballspieler
 Hadschim al-Hasani (* 1954), irakischer Politiker
 Muharrem Hasani (* 1985), kosovarisch-schweizerischer Thaiboxer
 Shpëtim Hasani (* 1982), kosovarischer Fußballspieler
 Sinan Hasani (1922–2010), jugoslawischer Politiker und Schriftsteller
 Tadsch ad-Din al-Hasani (1885–1943), syrischer Politiker und islamischer Theologe

Siehe auch:
 Hassani
 Chasani